Secondario è un termine con diverse accezioni:
 è l'era geologica anche nota come Mesozoico
 in economia il secondario è il settore dell'industria, in particolare di quella manifatturiera
 in chimica organica, un atomo di carbonio di una molecola è detto "secondario" (abbreviato nei nomi con -s- o -sec-) quando è legato ad altri due atomi di carbonio  (per un esempio, si veda la voce alchile)